Hipponoa är ett släkte av ringmaskar. Hipponoa ingår i familjen Amphinomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Hipponoa